Skavåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skavåstjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Skavåstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn